(port. für Internationale Brücke) steht für folgende Brücken zwischen Spanien und Portugal:

 Ponte Internacional Valença-Tui über den Minho
 Ponte Internacional do Guadiana über den Guadiana, siehe Puente Internacional del Guadiana

Siehe auch:
 Puente Internacional